

Scienza 
 Jan Hendrik de Boer – chimico e fisico olandese
 Processo van Arkel-de Boer – processo industriale per la produzione commerciale di zirconio

Spettacolo 
 Nicole de Boer – attrice canadese

Sport 
 Frank de Boer – allenatore di calcio e calciatore olandese
 Jan de Boer – calciatore olandese
 Johanna de Boer – schermitrice olandese
 Peter DeBoer –  allenatore di hockey su ghiaccio e hockeista su ghiaccio canadese
 Piet de Boer – calciatore olandese
 Piet den Boer – ex calciatore olandese
 Ronald de Boer – allenatore di calcio e calciatore olandese
 Yoann de Boer – calciatore francese

Altro 
 Wubbo de Boer – funzionario olandese

Pagine correlate 
Boer